Першинг:
 Джон Першинг (1860—1948) — американский генерал, участник Первой мировой войны;
 M26 «Першинг» — американский танк;
 «Першинг» — серия американских баллистических ракет (Першинг-1, Першинг-1А, Першинг-2);
 Першинг — округ в штате Невада, США;
 Роберт Першинг Уодлоу (1918—1940) — самый высокий зарегистрированный человек в истории.